Fortunato ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Fortunato (Autor) (Thomas Montasser; * 1966), deutscher Literaturagent und Schriftsteller

 Andrea Fortunato (1971–1995), italienischer Fußballspieler
 Bettina Fortunato (* 1957), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Daniele Fortunato (* 1963), italienischer Fußballspieler
 Elvira Fortunato (* 1964), portugiesische Physikerin
 Flavia Fortunato (* 1964), italienische Sängerin und Moderatorin
 Francesco Fortunato (* 1994), italienischer Leichtathlet
 Gilberto Fortunato (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Giuliano Fortunato (* 1940), italienischer Fußballspieler
 Giustino Fortunato (1777–1862) (Giustino Fortunato senior), italienischer Politiker
 Giustino Fortunato (1848–1932), italienischer Historiker und Politiker 
 Joe Fortunato (1930–2017), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Laura Fortunato (* 1985), argentinische Fußballschiedsrichterin
 Lorenzo Fortunato (* 1996), italienischer Radrennfahrer

 Roberto Fortunato (* 1964), italienischer Radrennfahrer